Ю́рий Анато́льевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Юрий Анатольевич (1953—2016) — советский джазовый пианист и композитор, педагог.
 Кузнецов, Юрий Анатольевич (род. 1974) — российский футболист.
 Кузнецов, Юрий Анатольевич (род. 1955) — советский волейболист.